Ez a szócikk tartalmazza a 2022-es US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a brit Emma Raducanu volt, aki ebben az évben azonban már az első körben búcsúzni kényszerült. Ezen a tornán búcsúzott a 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Serena Williams a profi pályafutástól.

A győzelmet a lengyel Iga Świątek szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 7–6(5) arányban legyőzte a tunéziai Unsz Dzsábirt. Iga Świątek a US Open első lengyel győztese.

A főtáblán két magyar indulhat, Bondár Anna és Gálfi Dalma, miután a selejtezőből nem sikerült a feljutás Udvardy Pannának és Jani Réka Lucának. Bondár Anna az első körben búcsúzott, Gálfi Dalma azonban a 3. körig jutott.

Ez volt az első olyan US Open, ahol a döntő játszma rövidítése 10 pontig tartott. Alkalmazására először az első fordulóban Karolína Plíšková és Magda Linette mérkőzésén került sor.

Kiemelések

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla és eredmények

N1